

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Skawa –  wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna

Inne 
 Skawa – rzeka, prawy dopływ rzeki Wisła
 Skawa – przystanek kolejowy w Skawie
 Skawa – pseudonim artystyczny Grzegorza Skawińskiego

Zobacz też 
 Skawa Środkowa
 Skawa (gmina)
 Skawa Wadowice
 Skawina